RS poate fi:
 Serbia, codul ISO 3166-1 al acestei țări (de la „Republica Serbia”)
 .rs, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Serbia
 Rusia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Rio Grande do Sul, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR